Александр Белявский: Белявский, Александр Борисович (1932—2012) — советский и российский актёр театра и кино.
 Белявский, Александр Генрихович (род. 1953) — шахматист, международный гроссмейстер.
 Белявский, Александр Иосифович (род. 1964) — латвийский хоккеист и хоккейный тренер.